Чинук, шинук ():
Лингвистика
 Чинукские языки (реже «шинукские») — семья индейских языков.
 Чинук (чинукский жаргон) — пиджин межнационального общения индейцев и белых торговцев Северо-Запада США и Тихоокеанского побережья Канады и Аляски.
 Чинук-вава — креольский язык, сформировавшийся на основе чинукского жаргона.

Прочее
 Шинук — тёплый юго-западный ветер на восточных склонах Скалистых гор в Северной Америке.
 Чинуки — группа индейских народов на северо-западе США.
 Чинуки — прозвище жителей штата Вашингтон, по неофициальному названию этого штата — «Штат чинуков» (Chinook State).
 CH-47 «Чинук» — американский тяжёлый военно-транспортный вертолёт.
 Чинук — порода ездовых собак.
 «Шинук» — станция легкорельсового транспорта города Калгари, Канада.
  — город в Монтане (США)